

Geografia
 Grandjean – comune francese di 271 abitanti situato nel dipartimento della Charente Marittima
 Grandjean – fiordo nella Terra di Re Cristiano X, Groenlandia

Persone
 Erik Peterson Grandjean (1890-1960) – teologo e scrittore cattolico
 Michel Grandjean (1931-2010) – pattinatore artistico su ghiaccio svizzero
 René Grandjean (1872 – ...) – calciatore francese
 René Grandjean (1884-1963) – aviatore francese